Жак Перноо (;  — ) — французский .

Сын Марселя Перноо, французского дирижёра нидерландского происхождения. Получил музыкальное образование как трубач, в 1940-е гг. играл на трубе в Оркестре Радио Франции под управлением таких дирижёров, как Виллем Менгельберг и Герберт фон Караян.

В 1963—1971 гг. возглавлял Симфонический оркестр Бордо. Одновременно в 1968 г. стал директором Консерватории Бордо; на этом посту, в частности, содействовал Жану Мари Лонде в создании Ансамбля саксофонов Бордо. Среди наиболее известных записей Перноо — альбом с избранными номерами из оперы Гаэтано Доницетти «Фаворитка», Пятая симфония Ги Ропарца и др. Многолетний член жюри Международного конкурса исполнителей имени Марии Канальс. Автор ряда камерных пьес.

Племянник Перноо Жером Перноо — известный виолончелист.

Примечания 

Трубачи Франции
Академические музыканты Франции